— фонетический алфавит для японского языка, сходный с русским или английским, но сконструированный для передачи и приёма знаков каны, а не кириллических или латинских букв. Алфавит был разработан японским министерством почт (с 2001 года расформировано). Используется вооружёнными силами.

Буквы 
К каждому слогу каны приписывается слово, которое начинается с этого слога, например, «Сакура но СА» — «СА как в „Сакура“». Звонкие слоги, которые на письме обозначаются дакутэном, не имеют собственных слов и передаются как глухие с последующим словом «дакутэн»: так, слог «дза» произносится как «Сакура но СА дакутэн». Слоги ряда «па», обозначающиеся хандакутэном, передаются как слоги ряда «ха» с последующим словом «хандакутэн»: например, «пэ» произносится как «Хэйва но ХЭ хандакутэн».

Цифры 
Для передачи цифр в японском телефонном алфавите используются предваряющие слова «су:дзи но…» («цифра…»). Поскольку в японском для каждого из количественных числительных существует два названия (китайского происхождения и японского) и некоторые из них созвучны, для цифр выбираются максимально непохожие произношения, чтобы избежать ошибки при приёме на слух. Например, созвучны названия «ити» (один) и «сити» (семь), поэтому в фонетическом алфавите они называются соответственно «су:дзи но хито» и «су:дзи но нана».

Другие знаки 

Японский язык
Радиосвязь